Хауге (Хёуге) () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хауге, Оле — норвежский кёрлингист.
 Хауге, Терье (род. 1965) — норвежский футбольный судья.
 Хауге, Ханс Нильсен  (1771—1824) — норвежский проповедник, основатель хаугеанства.
 Хёуге, Мари (1864—1931) — норвежская художница и скульпторша.

Другое 
 Хауге — река в России, протекает по Муезерскому району Карелии.